Бужани — одне із східнослов'янських племен
 Бужани (село) — Волинська область, Горохівський район